

Sigle 
 Darkwing Duck
 Diagnosi differenziale
 Digital delivery o distribuzione digitale
 Divario digitale
 Direct Draw
 Dividendo digitale
 Divinitatis Doctor – espressione latina corrispondente al titolo accademico anglosassone Doctor of Divinity 
 Document delivery, fattispecie di prestito interbibliotecario 
 Dolby Digital – marchio registrato per un sistema di compressione audio creato dai Dolby Laboratories
 Double Density – floppy disk a doppia densità
 DoubleDuck
 Duran Duran
 Daredevil

Codici 
 DD – codice vettore IATA di Nok Air
 DD – codice ISO 3166-1 alpha-2 obsoleto della Repubblica Democratica Tedesca, ritirato nel 1990
 DD – codice ISO 3166-2:ET di Dire Daua (Etiopia)
 DD – codice ISO 3166-2:IN di Daman e Diu (India)

Informatica 
 .dd – dominio di primo livello della Repubblica Democratica Tedesca (DDR), non più in uso
 dd – programma Unix per copiare e convertire un file
 <dd>...</dd> – elemento HTML e XHTML per specificare dei dati di definizione

Altro 
 DD – misura della coppa di un reggiseno secondo il sistema americano
 DD – targa automobilistica di Dresda (Germania)
 DD – targa automobilistica di South Sulawesi (Indonesia)
 DD – abbreviazione di Data Deficient o sconosciuto, nella lista rossa IUCN, riferito allo stato di conservazione di una specie
 DD – grafema dell'alfabeto siciliano